Rádio Nova Mundial é uma estação de rádio brasileira pertencente a Igreja Mundial do Poder de Deus, do empresário e apóstolo Valdemiro Santiago, que chegou a formar uma rede FM. Atualmente está no dial FM em Peruíbe na frequência 102.1 MHz. Ela transmite músicas e cultos evangelicos da igreja.

História 
Em 2010, o apostolo Valdemiro Santiago alugou a frequência 98.1 da Rádio Terra, emissora pertencente ao Grupo Paulo Abreu, inaugurando a Rádio Sê Tu Uma Bênção FM.

Em agosto de 2015, a Nova Mundial assumiu a frequência 1330 AM substituindo a Rádio Terra de São Paulo.

Emissoras 
 São Paulo/São Vicente (SP) - 91.7 MHz 
 São Paulo/Jundiaí (SP) - 98.1 MHz até 2010; foi substituída pela Iguatemi Prime FM , (Atual: Adore FM)
 Belo Horizonte/Juatuba (MG) - 90.1 MHz (no ano de 2010; foi substituída pela Rádio Super)
 São José do Rio Preto (SP) - 102.5 MHz (de 2010 a 2012; foi substituída pela rádio 102.5 FM)
 Curitiba/São José dos Pinhais (PR) - 91.3 MHz (2011-2013; substituída por Mundial FM)

Ligações externas 
 

Nova Mundial
Estações de rádio fundadas em 2010
Estações de rádio extintas em 2013
Igreja Mundial do Poder de Deus